Manier  steht für: 
 in Kunst und Literatur der persönliche Stil, Eigenart, Handschrift, siehe Manier (Stil)
 in der Musik Zusätze zum eigentlichen Notentext, siehe Verzierung (Musik)
 im Festungsbau ein individuelles Befestigungssystem, siehe Fachbegriffe Festungsbau

 ein Stamm der antiken Illyrer, siehe Liste der illyrischen Stämme

speziell Manieren (Pl.) steht für:
 (gutes) Benehmen, siehe Umgangsformen
 ein Buch (2003) von Asfa-Wossen Asserate

Manier ist der Familienname folgender Personen:
 Stefan Manier (* 1970), deutscher Koch

Siehe auch: